De Boeck ist der Familienname folgender Personen:

 August de Boeck (1865–1937), belgischer Komponist
 Glen De Boeck (* 1971), belgischer Fußballnationalspieler
 Jeff De Boeck (1918–1998), belgischer Jazzmusiker